Walter Schumann è il nome delle seguenti persone:
 Walter Schumann – politico tedesco (NSDAP) 
 Walter Schumann (1913-1958) – compositore statunitense 
 Walter Schumann (*1926) – geologo, mineralogista e docente tedesco
 Walter Schumann (1933-1990) – ballerino e coreografo tedesco
 Walter Schumann (*1946) – capo della Polizeidirektion Merseburg